Płaskowyż Centralny (wiet. Tây Nguyên) – region w Wietnamie
 Płaskowyż Centralny (ang. Central Highlands) – region na Tasmanii
 Płaskowyż Centralny (Nowa Zelandia) – wyżyna wulkaniczna w centralnej części Wyspy Północnej